Huayanghe Nongchang Zhongchang (kinesiska: 华阳河农场总场) är en bondby i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 230 kilometer söder om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Huayanghe Nongchang Zhongchang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fuxing,  km söder om Huayanghe Nongchang Zhongchang. Trakten runt Huayanghe Nongchang Zhongchang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui
WP:Projekt Kina